Aforismo
Eduardo Mendes — treinador português de futebol, conhecido como "Dito"

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos